Gunga steht für:
 Gunga (Bhopal), Ort in Bhopal (Distrikt), Madhya Pradesh, Indien

Gunga ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns-Christian Gunga (* 1954), deutscher Hochschullehrer für Weltraummedizin

Siehe auch:
 Gunga Din
 Gunga Jumna – Der Kampf der Brüder